Horvát János
 Horvát János (1944) műsorvezető, riporter, diplomata

Horváth János
 Horváth János (1769–1835) székesfehérvári püspök, teológus, az MTA tagja
 zalabéri Horváth János (1788–1853) Zala vármegye alispánja, országgyűlési követe, királyi kamarás. 
 Horváth János (1793–1880) evangélikus lelkész
 Horváth János, lomnicai (1802–1876) Ung vármegye levéltárnoka 1863–1876-ig
 Horváth János (1815–1875) honvédezredes
 Horváth János (1818–1887) orvos
 Horváth János (1836–1910) gépészmérnök, lapszerkesztő
 Horváth János, pósfai, (1839-1923), a Magyar királyi állami gépgyárának az igazgatója, a Ferenc József-rend lovagja, földbirtokos
 Horváth János (1843–1891) római katolikus pap, egyházi író
 Horváth János (1851–1942) cipész, munkásmozgalmi vezető
 Horváth János (1853–1945) ügyvéd, lapszerkesztő, OKH-igazgató, politikus, író, gazdaszövetkezeti vezető
 Horváth János (1853–1922) ügyész, egyetemi közjogi magántanár
 Horváth János (1878–1961) Kossuth-díjas irodalomtörténész, az MTA tagja
 Horváth János (?–?) labdarúgó-játékvezető
 Horváth János (1905–1975) fazekas, a népművészet mestere
 Horváth János (1910–1970) mikrobiológus
 Horváth János (1911–1977) Kossuth-díjas klasszika-filológus
 Horváth János (1912–1977) Kossuth-díjas mozdonyfűtő
 Horváth János (1917–1987) agrárpolitikus
 Horváth János (1919–2012) agrármérnök
 Horváth János (1921–2019) politikus, közgazdász
 Horváth János (1921–1988) vasesztergályos, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke (1951–1956)
 Horváth János (1922–1970) fizikus
 Horváth János (1924–2015) matematikus, az MTA tagja
 Horváth János (1926–1986) hegedűművész
 Horváth János (1930–2021) festőművész
 Horváth János (1938–1970) atléta
 Horváth János (1939) agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök
 Horváth János (1940) szobrász
 Horváth János (1944–2021) festőművész
 Horváth János (1950 k.) hangmérnök
 Horváth János (1955) repülőmodellező
 Horváth János (1957) vitorlázó
 Horváth János (1960) Háy János író, költő, képzőművész eredeti, polgári neve
 Horváth János (1963) síelő, sílövő
 Horváth János (1965) színész, humorista

hasonló nevűek
 Horváth Keresztély János (1732–1799) jezsuita szerzetes, filozófus
 Horváth János Antal (1993) forgatókönyv- és drámaíró